Falcam ist der Familienname folgender Personen:

 Iris Falcam (1938–2010), mikronesische Bibliothekarin, Forscherin und Staatsdienerin
 Leo Falcam (1935–2018), Politiker der Föderierten Staaten von Mikronesien